AFDB est un sigle anglais pouvant faire référence à :
 Adult Film Database, une base de données de films pour adultes.

AfDB est une abréviation anglaise pouvant faire référence à :
 African Development Bank (en français, Banque africaine de développement).